Partido Demócrata Progresista puede hacer referencia al:

 Partido Demócrata Progresista de Argentina.
 Partido Demócrata Progresista de España.
 Partido Demócrata Progresista de la República de China.
 Partido Demócrata Progresista de Malaui.
 Partido Demócrata Progresista de Singapur.
 Partido Demócrata Progresista de Austria.